PVP se može odnositi na:

 Proteini koji vezuju penicilin
 Polyi4-vinlfenol, plastika slična polistirenu
 Polivinilpirolidon, u vodi rastvorni polimer